Ветхозаветные чудеса
 Чудеса Иисуса Христа

Библия